Жупел — в церковнославянском языке — горящая сера; в переносном значении — нечто пугающее, внушающее ужас, страх.

 «Жупел» — художественная выставка ростовского товарищества «Искусство или смерть».
 «Жупел» — русский литературно-художественный иллюстрированный сатирический журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1905—1906 годах.